All Pigs Must Die – gruppo musicale statunitense
 All Pigs Must Die – album dei Death in June del 2001
 All Pigs Must Die – EP degli All Pigs Must Die del 2010